Fletxa (símbol), símbol format per una línia i dos vèrtexs que apunten cap a una direcció 
 Armes:
 Sageta, projectil usat per l'arc i la ballesta 
 Sageta de foc, arma de pólvora d'invenció xinesa
 Tecnologia:
 Fletxa (programació funcional)
 Fletxa (enginyeria), tecnicisme de resistència dels materials
 Fletxa del temps, concepte físic
 Ciclisme:
 Fletxa Valona, cursa a Bèlgica
 Fletxa Brabançona, cursa a Flandes
 Fletxa del sud, cursa a Luxemburg
 Fletxa d'Émeraude, cursa a Bretanya
 Toponímia:
 Fletxa d'Arabat, cordó litoral d'Ucraïna
 Wainganga o Fletxa d'aigua, riu de l'Índia
 Biografies: Mateu Fletxa, diversos personatges